Ятенга:

 Ятенга — средневековое государство в Западной Африке.
 Ятенга — одна из 45 провинций Буркина-Фасо.